Merkatelo ima više značenja:
 Merkatelo (Bolonja)
 Merkatelo (Peruđa)